Кубильяс-де-Руэда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла. Занимает площадь 86,49 км². Население — 501 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона